Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 27 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Alberto Tomba, srebro wywalczył reprezentant RFN Frank Wörndl, a brąz zdobył Paul Frommelt z Liechtensteinu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988